CMR steht für:
 Kamerun (ISO 3166 und IOC)
 , kardiale Magnetresonanztomographie
 karzinogen, mutagen, reprotoxisch (krebserzeugend, erbgutverändernd, fortpflanzungsgefährdend), siehe CMR-Stoffe
 cardiale Magnetresonanz(tomographie), MRT des Herzens
 , siehe Membranreaktor
 Century Media Records, ein deutsches Plattenlabel
 Clear Motion Rate, Bezeichnung einer Technik zur Reaktionszeiten-Optimierung bei Samsung-LCD-Fernsehern
 , siehe Gleichtaktunterdrückung
 Colin McRae Rally, eine Rennspielserie
 Flughafen Colmar (IATA-Code)
 , kolossal magnetoresistiv (Magnetoelektronik), siehe CMR-Effekt
 Compact Measurement Record, ein Datenformat für differentielle GPS-Anwendungen
  (), die Internationale Vereinbarung über Beförderungsverträge auf Straßen (regelt Verantwortlichkeiten und Haftung)
 crude mortality ratio (engl. für grobe Todesrate), nicht altersadjustiert etc.
 Customer-Managed-Relationships, eine Weiterentwicklung des Customer-Relationship-Management (CRM)
 Conventional Magnetic Recording, Senkrechtaufzeichnung bei Festplatten, siehe hierfür Perpendicular Recording

cmr steht für:
 Mro (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Mro, eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen in Myanmar

Abkürzung